Oroszország
Dzerzsinszkoje – település Dagesztánban
Dzerzsinszkoje – település a Krasznojarszki határterületen, a Dzerzsinszkojei járás székhelye
Dzerzsinszkoje – település a Tengerentúli határterületen
Dzerzsinszkoje – település a Tomszki területen